Лоск — безукоризненность в манерах, внешнем виде.

Топонимы

Белоруссия 
 Лоск — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Лоск — деревня в Мосальском районе Калужской области.

Украина 
 Лоск (рынок) в Харькове.

См. также 
 Лоска
 Лоско